Ранчо Херман има више значења:

 Ранчо Херман (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Херман (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику